Заречка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заречка — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Заречка — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Заречка — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Заречка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Заречка — деревня в Берёзовском районе Пермского края, упразднена в 2011 г.
 Заречка — деревня в Чусовском районе Пермского края.
 Заречка — деревня в Казанском районе Тюменской области.

Украина 
 Заречка — село в Лугинском районе Житомирской области.

См. также 
 Заречка — другое название реки Зароченка в Смоленской области России, притока Москвы-реки.